Sangiaccato (Balcani) – regione dei Balcani
 Sangiaccato (suddivisione amministrativa) – suddivisione dell'Impero ottomano